Зандукели, Михаил Зурабович (, 14 октября 1889 года, село Араниси, ныне Душетский муниципалитет, край Мцхета-Мтианети, Грузия — 2 апреля 1968, Тбилиси) — грузинский советский учёный-литературовед, профессор, заслуженный деятель науки Грузинской ССР.

Биография 
В 1909 году окончил Тифлисскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. После окончания университета в 1913 году — на преподавательской работе. Участвовал в разработке новых учебных программ. С 1925 года и до конца жизни читал историю грузинской литературы XIX века.

В своих работах дал систематизированную историю грузинской литературы XIX века, разрабатывал вопросы русско-грузинских литературных связей, истории грузинской публицистики XIX века. Под редакцией Зандукели опубликованы произведения классиков грузинской литературы — Гр. Орбелиани, Д. Чонкадзе, Е. Габашвили и др.

Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей. Его именем названа улица в Тбилиси.

Библиография 
Очерки по истории грузинской литературы XlX века. — 2-е переработанное издание. — Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1955. — 280 с. ; 22 см. — 3000 экз.. — (В пер.)

«Тергдалеули (шестидесятники) и народники в грузинской литературе» (1928),

«Народники-беллетристы в грузинской литературе» (1936),

«Важа Пшавела» (1953), «Литературные очерки» (т. 1—2, 1957—61),

«Художественное мастерство Ильи Чавчавадзе» (1960),

«Методика преподавания грузинской литературы» (3 изд. 1959)

Литература 
ზ. ბაბუნაშვილი, თ. ნოზაძე, «მამულიშვილთა სავანე», გვ. 155, თბ., 1994

Примечания

Ссылки 
 ЗАНДУКЕЛИ, Михаил Зурабович
 
 დეტალურად

Преподаватели Тбилисского государственного университета
Похороненные в Дидубийском пантеоне